Le Ballon d'or 1969 récompensant le meilleur footballeur européen évoluant en Europe est attribué à l'Italien Gianni Rivera.

Il s'agit de la  de ce trophée mis en place par le magazine français France Football. Vingt-six journalistes (un par nation) prennent part au vote, avec un vote par nation.

Gianni Rivera remporte la Coupe d'Europe des Clubs champions cette même année avec le Milan AC. Il devance son compatriote Luigi Riva champion d'Italie avec Cagliari.

Gianni Rivera est le premier joueur du Milan AC à gagner le trophée.

Classement complet

Notes et références

Liens externes 
  Le Ballon d'or 1969 sur francefootball.fr
  Le Ballon d'or 1969 sur rsssf.com

Ballon d'or
Football en 1969